

Patronyme 

  page d'homonymie ;
 Duc de Northumberland, comte de Northumberland, comte de Beverley et baron Percy - titres de noblesse dont les représentants portent le nom de famille Percy.
 Pierre de Percin Northumberland (1936-), général d'armée ;
 Andrew Percy (né en 1977), homme politique britannique ;
 Benjamin Percy (né en 1979), écrivain américain ;
 Charles Percy Snow (1905-1980), savant et romancier britannique ;
 Charles Percy (1919-2011, homme politique américain ; 
 Esme Percy (1887-1957), acteur britannique ;  
  page d'homonymie ;
 Howard Percy Robertson (1903-1961), mathématicien et cosmologue américain ;
  page d'homonymie ;
 Karen Percy (né en 1966), skieuse alpine canadienne ; 
 Lee Percy (né en 1953), monteur américain ; 
 Leonard Percy de Wolfe Tilley (1870-1947), homme politique et premier ministre canadien ;
 Pierre-François Percy (1754-1825), chirurgien en chef des armées français ;
  page d'homonymie ;
 Walker Percy (1916-1990), écrivain américain.

Prénom 
 Percy Adlon (1935-), réalisateur allemand particulièrement connu pour son film Bagdad Café sorti en 1987 ;
 Percy Carr (1873-1926), acteur britannique ;
 Percival « Percy » Harrison Fawcett (1867-probablement 1925), explorateur britannique disparu dans les jungles brésiliennes en tentant de trouver une cité perdue ;
 Persée « Percy » Jackson, personnage de fiction de la série de romans fantasy Percy Jackson créée par Rick Riordan ;
 Percy Schmeiser, agriculteur canadien opposant aux OGM avec affaire judiciaire contre Monsanto ;
 Percy Sledge, chanteur américain ayant créé When a Man Loves a Woman.

Toponyme 

 Percy, commune française de l'Isère ;
 Le Monestier-du-Percy, commune voisine de Percy ;
 Percy-en-Normandie, commune française de la Manche ;
 Percy, ancienne commune, depuis  commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Percy-en-Normandie.
 Percy-en-Auge, commune française du Calvados ;
 Canton de Percy, une ancienne division administrative française, située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie ;
 Percy, un village du comté de Randolph dans l'Illinois, aux États-Unis.

Titre 
 Percy, film américain de Roy William Neill (1925) ;
 , film britannique de Ralph Thomas (1971) ;
 Percy, album du groupe The Kinks, bande originale du film ;
 , film britannique de Ralph Thomas (1974) ;
 Percy, film indien de Pervez Mehrwanji (1989).
 Percy, film américain, canadien, indien de Clark Johnson (2020).

Autres 
 Hôpital d'instruction des armées Percy, hôpital militaire français situé à Clamart ;
 Percy Williams Stadium, stade d'athlétisme canadien.

Prénom 
 

Homonymie de titre
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France